Воронецкий сельсовет

Липецкая область 
 Воронецкий сельсовет Елецкого района

Орловская область 
 Воронецкий сельсовет Троснянского района